Mühlen ist der Name folgender Orte

in Deutschland:

 Baden-Württemberg
 Mühlen am Neckar, Stadtteil von Horb am Neckar
 Mühlen (Ehingen), Ortsteil von Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis

 Bayern
 Mühlen (Grafling), Ortsteil von Grafling, Landkreis Deggendorf
 Mühlen (Neumarkt in der Oberpfalz), ehemalige Gemeinde im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
 Mühlen (Niederviehbach), Ortsteil von Niederviehbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Mühlen (Reisbach), Ortsteil von Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau
 Mühlen (Vachendorf), Ortsteil von Vachendorf, Landkreis Traunstein
 Mühlen (Vilsbiburg), Ortsteil von Vilsbiburg, Landkreis Landshut
 Mühlen (Wörnitz), Ortsteil von Wörnitz, Landkreis Ansbach

 Hessen
 Mühlen (Limburg an der Lahn), Ortsteil von Limburg an der Lahn, Landkreis Limburg-Weilburg

 Mecklenburg-Vorpommern
 Mühlen Eichsen, Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern

 Niedersachsen
 Mühlen (Steinfeld), Ortsteil von Steinfeld, Landkreis Vechta

 Nordrhein-Westfalen
 Mühlen an der Bech, Ortsteil von Wiehl, Oberbergischer Kreis
 Mühlen an der Wiehl, historische Ortschaft im Stadtgebiet von Wiehl, Oberbergischer Kreis; gehört heute zu Weiershagen

 Schleswig-Holstein
 Mühlen (Köhn), Ortsteil von Köhn, Kreis Plön

in Italien:
 Mühlen in Taufers, Ortsteil von Sand in Taufers, Südtirol
 Mühlen (Pfalzen), Ortsteil von Pfalzen, Südtirol
 Mühlen (Truden), Ortsteil von Truden, Südtirol

in Österreich:
 Mühlen (Gemeinde Hofkirchen), Ortsteil von Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Mühlen (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Murau, Steiermark
 Mühlen (Gemeinden Navis, Steinach), Gemeindeteil von Navis und Steinach am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

in Polen:
 Mühlen, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Mielno (Grunwald), in der Gmina Grunwald im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren

in der Schweiz:
 Mühlen, früherer Name von Mulegns, Gemeinde im Kanton Graubünden

Mühlen bzw. zur Mühlen ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Mühlen (1942–2021), deutscher Diplomat und Autor
 Bengt von zur Mühlen (1932–2016), deutscher Filmproduzent und Autor
 Bernt Ture von zur Mühlen (1939–2021), deutscher Buchwissenschaftler
 Ernest Mühlen (1926–2014), luxemburgischer Politiker
 Georg Mühlen-Schulte (1882–1981), deutscher Schriftsteller
 Gustav Casimir Gahrliep von der Mühlen (1630–1717), schwedisch-deutscher Mediziner

 Heinz von zur Mühlen (Heinrich Dieter von zur Mühlen; 1914–2005), deutsch-baltischer Historiker
 Heribert Mühlen (1927–2006), deutscher Theologe
 Hermann Mühlen (1886–1964), deutscher Maler
 Hermynia Zur Mühlen (1883–1951), österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin (der Familienname ist Zur Mühlen)
 Irmgard von zur Mühlen (* 1936), deutsche Dokumentarfilmerin
 Johannes Hermann Gottfried Zur Mühlen (1762–1840), dänischer Pastor
 Jürgen zur Mühlen (* 1960), deutscher Konteradmiral
 Karl-Heinz zur Mühlen (1935–2012), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Klaus Freiherr von Mühlen (1909–1985), deutscher Politiker
 Kristina zur Mühlen (* 1969), deutsche Journalistin
 Kurt Adolf Eduard von Mühlen (1905–1971), deutscher Generalleutnant
 Leo von zur Mühlen (1888–1953), deutscher Geologe
 Michael von der Mühlen (* 1954), deutscher Ingenieur und Ministerialbeamter
 Michael von zur Mühlen (* 1979), deutscher Opern- und Theaterregisseur
 Norbert Mühlen (1909–1981), deutsch-amerikanischer Publizist
 Patrik von zur Mühlen (* 1942), deutscher Historiker
 Peter zur Mühlen (* 1945), deutscher Unternehmer
 Raimund von Zur Mühlen (1854–1931), deutscher Sänger (Tenor) und Gesangslehrer
 Rainer von zur Mühlen (* 1943), deutscher Sicherheitsberater und -planer
 Rudolf Julius von zur Mühlen  (1845–1913), deutsch-baltischer Historien-, Porträt- und Landschaftsmaler
 Wilhelm von zur Mühlen (1792–1847), Kaiserlich Russischer Generalmajor und Träger des Ordens Pour le Mérite

Siehe auch:
 Zur Mühlen
 Mühle (Begriffsklärung)
 Mühlenen
 Müllen